Traktion („Zug“, „ziehende Kraft“, von  „ziehen“) bezeichnet:

 die Übertragung der Zugkraft auf den Untergrund, siehe Traktion (Antrieb)

 die Antriebsart von Eisenbahnfahrzeugen, siehe Traktion (Schienenfahrzeug)

 bei Fahrzeugen entstehende physikalische Größe, siehe Traktionskoeffizient.

 ÖBB Traktion GmbH, ein Geschäftsbereich bei der Österreichischen Bundesbahnen, siehe Österreichische Bundesbahnen #Die ÖBB-Holding AG,

 ein Modell des französischen Autoherstellers Citroën, siehe Citroën Traction Avant

 in der Unfallchirurgie und Chiropraktik das Auseinanderziehen eines Gelenkes, wodurch die Gelenkgegenstücke etwas voneinander entfernt werden, siehe Chiropraktik.